Pernille Mosegaard Harder (Ikast, 1992. november 2. –) Európa-bajnoki ezüstérmes dán női válogatott labdarúgó, a Chelsea csapatának támadója.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Hazája bajnokságában a Team Viborgnál kezdte karrierjét, majd a IK Skovbakkennél, Mia Kjærsgaard-Andersen, Nadia Nadim és Sofie Junge Pedersen mellett a klub szerződéssel rendelkező játékosai közé került.

Linköping 
Két szezon és 27 mérkőzésen szerzett 22 gól után, új kihívást keresve igazolt a Damallsvenskanba, a Linköping csapatához 2012-ben. Első szezonjában a harmadik helyen végeztek csapatával. 2013-ban 18 találatával a góllövőlista második helyén végzett. A Sunnanå SK ellen 4-1 arányban megnyert mérkőzésen, csapata mind a négy találatát ő jegyezte. Bár a bajnokságban szintén a bronzéremmel kellett megelégednie, a Tyresö FF kizárásával lehetősége nyílt a Bajnokok Ligájában indulni és 2014. november 8-án a Zvezda-2005 ellen szerezte meg klubszinten az első nemzetközi gólját.

2015-ben 17 alkalommal talált ellenfelei hálójába, amivel a bajnokság második legeredményesebb játékosa lett. A szezon végén az Év csatárának és a Dammalsvenksan legértékesebb játékosának járó díját szerezte meg Svédországban, Dániában pedig az Év labdarúgója címmel tüntették ki.

VfL Wolfsburg

Chelsea 
2020. szeptember 1-jén világrekordot jelentő 250 000 fontért vásárolta meg a Chelsea csapata.

Első szezonjában 35 mérkőzésen szerzett 16 góljával komoly szerepet vállalt klubja hazai és nemzetközi sikereiben.

A válogatottban 
Bemutatkozása a felnőtt válogatottban igazán parádésra sikeredett. A 2009. október 24-i Grúzia elleni 15-0-ás győzelemből mesterhármassal vette ki részét. 2017-ben a Hollandiában rendezett Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett Dániával.

Statisztikái

A válogatottban 
2021. október 21-el bezárólag

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Angol bajnok (2):
Chelsea (2): 2020–21, 2021–22
 Angol kupagyőztes (2):
Chelsea (2): 2020–21, 2021–22
 Angol ligakupa-győztes (1):
Chelsea (1): 2021
 Német bajnok (4):
VfL Wolfsburg (4): 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20
 Német kupagyőztes (3):
VfL Wolfsburg (4): 2017, 2018, 2019, 2020
 Svéd bajnok (1):
Linköping (1): 2016
 Svéd kupagyőztes (2):
Linköping (2): 2014, 2015
Bajnokok Ligája ezüstérmes (3):
Chelsea (1): 2020-21
VfL Wolfsburg (2): 2017-18, 2019-20

A válogatottban 

Európa-bajnoki ezüstérmes: 2017

Egyéni 
Az év női labdarúgója (UEFA) (2): 2018, 2020
 Az év játékosa (7): 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 Az év játékosa (1): 2020
Az Év 100 legjobb női labdarúgója győztes (2): 2018, 2020

Magánélete 
2014 óta él párkapcsolatban csapattársával Magdalena Erikssonnal.

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1992-ben született személyek
Dán női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A VSK Aarhus női labdarúgói
A Linköpings FC női labdarúgói
A VfL Wolfsburg női labdarúgói
A Chelsea női labdarúgói
LMBT sportolók